Wang Fang (Wang Chong) Chinees adellijk persoon overleden in 4 v.Chr.
 Wang Fang (basketbalster) (1967), Chinees basketbalster
 Wang Fang (synchroonzwemster) (1977), Chinees basketbalster
 Wang Fang (roeister) Chinees roeister